Лопа́ндинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в северо-восточной части Комаричского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок Лопандино.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Лопандинского, Кокинского и Радогощского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Комаричского района
Сельские поселения Брянской области